Matías Agustín Silvestre (* 25. září 1984, Mercedes, Buenos Aires, Argentina) je argentinský fotbalista v současnosti hrající ve druhé lize za AS Livorno Calcio.

Přestupy 

 z CA Boca Juniors do Calcio Catania za 1 500 000 Euro
 z Calcio Catania do US Citta di Palermo za 8 000 000 Euro
 z US Citta di Palermo do FC Inter Milán za 3 000 000 Euro (hostování)
 z US Citta di Palermo do FC Inter Milán za 6 000 000 Euro
 z FC Inter Milán do AC Milan za 1 000 000 Euro (hostování)
 z FC Inter Milán do UC Sampdoria zadarmo
 z UC Sampdoria do Empoli FC zadarmo

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 3× vítěz argentinské ligy (2003, 2005, 2006)
 2× vítěz Poháru osvoboditelů (2003, 2007)
 1× vítěz Interkontinentálního poháru (2003)
 2× vítěz jihoamerického poháru (2004, 2005)
 2× vítěz jihoamerického superpoháru (2005, 2006)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

]
Argentinští fotbalisté
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Boca Juniors
Fotbalisté Catanie
Fotbalisté Palerma
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté AS Livorno
Vítězové Poháru osvoboditelů
Narození 25. září
Narození v roce 1984
Narození v Mercedes (Buenos Aires)
Žijící lidé
Muži